Cherry Tree kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cherry Tree (Oklahoma)
Cherry Tree (Pennsylvania)